Улица Пролеткульта — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в честь организации Пролеткульт.

 Улица Пролеткульта — улица в посёлке Плесецк.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Пролеткульта — улица в посёлке Усть-Ижора.
 Улица Пролеткульта — прежнее (1918—1948) название Малой Садовой улицы.
 Улица Пролеткульта — прежнее (1923—1993) общее название Набережной и Госпитальной улиц в Пушкине.